Кобыля́нский — польская фамилия; имеет женскую форму Кобылянская. Известные носители:

 Кобылянский, Бронислав Владимирович (1896—1986) — украинский лингвист и педагог.
 Кобылянский, Вадим Петрович (род. 1961) — советский украинский легкоатлет.
 Кобылянский, Виктор Аполлонович (1942—2007) — советский и российский учёный.
 Кобылянский, Евгений Борисович (род. 1964) — российский композитор и музыкант.
 Кобылянский, Иван Александрович (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 Якуб Кобылянский (?—1454) — польский рыцарь и полководец.

 Кобылянская, Ольга Юлиановна (1863—1942) — украинская писательница, член Союза писателей СССР.